Die Saison 1995/1996 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die elfte in ihrer Geschichte. 14 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde zum dritten Mal hintereinander TuS Walle Bremen.

Abschlusstabelle 

Deutscher Meister: TuS Walle Bremen.
DHB-Pokalsieger: VfB Leipzig.
Absteiger in die 2. Bundesliga: TSV GutsMuths Berlin, SC Magdeburg, TSV Nord Harrislee und BSV Sachsen Zwickau.
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: HSG Herrentrup-Blomberg und VfL Oldenburg.
Änderung:  Die Liga wird in der nächsten Saison auf 12 Vereine verkleinert.

Entscheidungen

Weblinks 
 http://www.hbvf.de Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1995
Handballsaison 1995/96